Werfen steht für:
 allgemein einen bestimmten Bewegungsvorgang (Wurf), siehe Wurfparabel
 eine Gruppe von Sportarten, siehe Wurfsportart
 Das ungewollte Verformen von Holz beim Schwinden oder Quellen
 Streuung in einigen Fällen
 Junge zur Welt bringen (bei der Geburt von Säugetieren in der Tierzucht bzw. Landwirtschaft), siehe Wurf (Fortpflanzung)

Werfen heißen folgende geographische Objekte:
 Werfen, Marktgemeinde bei Salzburg in Österreich 
 Werfen (Bünde), Stadtteil der  Stadt Bünde, Ostwestfalen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Werfen (Windeck), Ortsteil der Gemeinde Windeck, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Werfen Markt, Hauptort, Ortschaft und Katastralgemeinde von Werfen, Land Salzburg

 Wischnjowoje (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland (bis 1938 Paballen, Kreis Tilsit-Ragnit, Ostpreußen, bis 1945 Werfen)

 Werfen-Formation, eine geologische Formation der Alpen

Siehe auch
Werfer, Wurf